Jacopo Nizzola (detto Jacopo da Trezzo), medaglista e incisore
Luciano Nizzola, dirigente sportivo e avvocato
Marcello Nizzola, medaglia d'argento olimpica nella lotta greco-romana